Brown Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Brown Hill (South Australia), kulle, Mitcham, 
 Brown Hill, Victoria, stadsdel i Ballarat,